Cléré est l'ancien nom de la commune de Cléré-sur-Layon, dans le département de Maine-et-Loire

Voir aussi
 Cléré-les-Pins, commune d'Indre-et-Loire
 Cléré-du-Bois, commune de l'Indre

Homonymie de toponyme